Глубіш — прізвище.

 Глубіш Мирослав Іванович (нар. 1953) — український політичний та партійний діяч, міський голова Дрогобича у 1990—1994 роках.
 Глубіш Орест Михайлович (нар. 1949) — український релігійний діяч, священик УГКЦ, журналіст, редактор.